Бабичівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Бабичівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Пулинський район
 Бабичівська сільська рада — Закарпатська область, Мукачівський район
 Бабичівська сільська рада — Полтавська область, Глобинський район